La industria maderera es el sector de la actividad industrial que se ocupa del procesamiento de la madera, desde su plantación hasta su transformación en objetos de uso práctico, pasando por la extracción, corte, almacenamiento o tratamiento bioquímico y moldeo. El producto final de esta actividad puede ser la fabricación de mobiliario, materiales de construcción o la obtención de celulosa para la fabricación de papel, entre otros derivados de la madera.

La industria maderera es la mercancía es un sector muy importante en países como Chile, España, India, Brasil, Estados Unidos, Malasia e Indonesia, así como en varios países de Europa del Este. Esta industria es diferente de la carpintería y del trabajo en madera, tanto por su industrial (en cuanto estas últimas se realizan bajo un modelo artesanal de producción) como por incluir no solo el corte, moldeo y finalización, sino también todo el proceso anterior que incluye la tala de árboles o replantación de áreas taladas (reforestación). 

La industria maderera concierne en la logística necesaria para el procesamiento de la madera desde el bosque en que ha sido talada hasta un aserradero. El término también se usa para indicar una amplia gama de actividades forestales o de silvicultura. En la era moderna, la gente usa motosierras para cortar árboles.

Véase también 
 Silvicultura
 Forestación
 Deforestación
 Reforestación
 Carpintería

Referencias

Bibliografía
 Costa, F., & Magnusson, W. (2002). "Selective logging effects on abundance, diversity, and composition of tropical understory herbs". Ecological Applications, 12, 807-819.
 Pinard, M. A., & Putz, F. E. (1996). "Retaining forest biomass by reducing logging damage". Biotropica, 28, 278-295.
 Shukla, J., Sellers, P., & Nobre, C. (1990). "Amazon deforestation and climate change". Science, 247, 1322-1325.
 Sokal, R. R., Gurevitch, J., & Brown, K. A. (2004). "Long-term impacts of logging on forest diversity in Madagascar". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101, 6045-6049.
 Putz, F., Sist, P., & Frederickson, T. (2008). "Reduced-impact logging: challenges and opportunities". Forest Ecology & Management,

Enlaces externos
National Institute for Occupational Safety and Health - Logging Safety Page

Industria
Silvicultura